Klumpsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Klumpsjön, Jämtland, sjö i Strömsunds kommun,  (53,1 ha)
Klumpsjön, Västerbotten, sjö i Robertsfors kommun,  (10,4 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn